TIM steht als Abkürzung für:

 Osttimor, UNDP-Code
 Staatliches Textil- und Industriemuseum (tim) in Augsburg
 Taiwan Isuzu Motors, taiwanischer Nutzfahrzeughersteller
TIM (Unternehmen), italienischer Telekommunikationsanbieter, dazu gehörend
 Telecom Italia Mobile, ehemaliger italienischer Mobilfunkanbieter und seit 2016 heutiger Unternehmensname der Telecom Italia
 TIM Brasil, brasilianischer Mobilfunkanbieter
 TIM Maschinenfabrik, dänischer Landmaschinenhersteller
 Tiako i Madagasikara, eine madagassische Partei, Partei des vormaligen Präsidenten Marc Ravalomanana (2002–2009)
 Ticket Issue Machine, ein System von Fahrkartendruckern, siehe TIM-Drucker
 Trace Identifier Mismatch, ein Fehler in der Übertragungstechnik, siehe Sub-Network Connection Protection
 Traffic Information Memo, System zur Speicherung von Verkehrsmeldungen in Autoradios
 Triosephosphatisomerase, Enzym der Glykolyse
 Türker İnanoğlu Maslak Show Center, Show-Center im Istanbuler Stadtteil Maslak
 Translocase of inner mitochondrial membrane, ein Transportprotein, siehe Mitochondrium
 Tetraedrisches Zwischenprodukt, Intermediat der organischen Chemie
 The Incredible Machine, Computerspiel
 Thermal Interface Material, siehe Wärmeleitmedium
 TIM-online: Topografisches Informations-Management des Landes NRW

Tim steht für:

 Franciszek Tim (1924–1986), deutsch-polnischer Fußballspieler
 Tim, ein männlicher Vorname
 Tim (Chiwa), Händlerpassage in der historischen Altstadt Chiwas Ichan Qalʼа, Teil des UNESCO-Welterbes
 Tim (Sänger) (* 1960), portugiesischer Rock-Sänger
 Tim Abdullah Khan, Ladenpassage in der historischen Altstadt Bucharas, Teil des UNESCO-Welterbes

geografische Objekte:
 Tim (Bystraja Sosna), Nebenfluss der Bystraja Sosna in Russland
 Tim (Dänemark), Ort in der Region Midtjylland (Dänemark)
 Tim (Kursk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kursk (Russland)
 Tim (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol (Russland)
 Tim (Samarqand), Stadt in der Provinz Samarqand in Usbekistan

Siehe auch:
 Tim Tam
 Timm
 Thimm

Abkürzung